Лос-Реалехос ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Тенерифе. Занимает площадь 57,08 км². Население 37658 человек (на 2010 год).

История 
Город основан в 1954 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Los Realejos

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе